Hemmahamn kan avse:

Hemmahamn – ett fartygs hemort, se registreringshamn
Hemmahamn med frusen vestibul – en sång